Tonight's the Night, chanson du groupe américain The Shirelles sortie en 1960 ;
 Tonight's the Night, album du chanteur américano-canadien Neil Young sorti en 1975 ;
 Tonight's the Night (Gonna Be Alright), chanson du chanteur britannique Rod Stewart sortie en 1976.